Saint-Andéol (Drôme) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy
 Saint-Andéol (Isère) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy